Ел Хакал има више значења:

 Ел Хакал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хакал, Дон Анхел (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хакал (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хакал (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хакал (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хакал (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Хакал (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Хакал (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Хакал, Мескитера (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хакал (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хакал (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хакал (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хакал (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хакал (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хакал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Хакал (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику